Nunatakassak bezeichnet:
 Nunatakassak (Berg, Issumarsuup Iterlaa), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatakassak (Berg, bei Kullorsuaq, nördlich), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatakassak (Berg, bei Kullorsuaq, südlich), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatakassak (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nunatakassak (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nunatakassak (Insel, Melville-Bucht) (auch Kiataasap Timilia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland